Йозефсон (Юзефсон, Josephson) — шведская и немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1970) — шведский политик, мэр Гётеборга с 2019 года.
 Йозефсон, Вальтер (1868—1937) — немецкий дирижёр и музыкальный педагог
 Йозефсон, Людвиг Оскар (1832—1899) — шведский театральный деятель.
 Йозефсон, Флориан (род. 1991) — нидерландский футболист.
 Юзефсон, Эрланд (1923—2012) — шведский актёр театра и кино, режиссёр, писатель.
 Йозефзон, Якоб Аксель (1818—1880) — шведский композитор.

См. также 
 Джозефсон
 Юсефссон